UBASH3A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 661 амінокислот, а молекулярна маса — 74 123.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки